All Around the World Productions – etichetta musicale britannica
 All Around the World – singolo di Little Willie John del 1955
 All Around the World – singolo dei The Jam del 1977
 All Around the World – singolo di Lisa Stansfield del 1989
 All Around the World – album di Jason Donovan del 1993
 All Around the World – singolo degli Oasis del 1998
 All Around the World (La La La La La) – singolo degli A.T.C. del 2000
 All Around the World – singolo di Lionel Richie del 2007
 All Around the World – album di Ike Moriz del 2007/2008
 All Around the World – singolo di Paulina Rubio del 2011
 All Around the World – singolo di Justin Bieber del 2013
 All Around the World – album dei Mindless Behavior del 2013